Рома́н Алексе́ев — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Алексеев, Роман (конец XV века) — дьяк в правление великого князя Ивана III.
 Алексеев, Роман Сергеевич (Купер; 1976—2020) — российский рэпер.